François de Quaita (1743-1817), generaal-majoor
Reinhard Joseph de Quaita (1784-1819), majoor
Louis Robert de Quaita (1788-1868), luitenant-kolonel